CRKSV Jong Holland is een voetbalclub uit Curaçao. CRKSV Jong Holland speelt in het Ergilio Hatostadion (SDK).

Erelijst
Kopa Antiano: 1
 1977

Sekshon Pagá: 10
 1926, 1928, 1932, 1935, 1937, 1940, 1943, 1977, 1981, 1999

Kopa MCB: 1
 2021

Selectie 2013-2014 

Curaçaose voetbalclub